Peter Bosch (geoloog), een Nederlands geoloog
 Peter Bosch (regisseur), een regisseur
 Peter Bosch (kunstenaar), een kunstenaar die de Prix Ars Electronica won